Wrembel ist der Name von

 Robert Wrembel (* 1968), polnischer Informatiker
 Stéphane Wrembel (* 1974), französischer Jazzmusiker